Lutzeyer steht für

 August Lutzeyer Verlag, 1936 gegründet Verlag mit Sitzen in Berlin, Minden, Bonn und Baden-Baden
 Eurobuch Verlag August Lutzeyer 1964 bis 1974 betriebener Verlag

Lutzeyer ist der Name von

 August Lutzeyer (1891–1974), deutscher Herausgeber und Verleger